Odil Olimjonovich Ahmedov (en  et en ), né le , est un footballeur international ouzbek qui évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques

Palmarès

En club 
 Champion d'Ouzbékistan en 2006 et 2007 avec le Pakhtakor Tachkent
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan 2006, 2007 et 2009 avec le Pakhtakor Tachkent
 Vainqueur de la Coupe de la CEI en 2007 avec le Pakhtakor Tachkent

En équipe nationale 
 46 sélections et 7 buts en équipe d'Ouzbékistan depuis 2007
 Quatrième de la Coupe d'Asie des nations 2011 avec l'Ouzbékistan

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance à Namangan
Naissance en novembre 1987
Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du Shanghai SIPG